Эстландер () — финская фамилия. Известные носители:

 Эстландер, Густаф (1876—1930) — финский архитектор, дизайнер спортивных яхт и конькобежец.
 Эстландер, Карл Густав (1834—1910) — финский профессор литературы и эстетики.